Die SAS Ligaen 2009/10 war die 20. Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 18. Juli 2009 mit der Begegnung FC Nordsjælland gegen Titelverteidiger FC Kopenhagen und endete am 16. Mai 2010.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Dänischer Meister wurde zum achten Mal der FC Kopenhagen, der damit an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2010/11 teilnahm. Vizemeister Odense BK, der Drittplatzierte Brøndby IF, Pokalsieger FC Nordsjælland und Randers FC starteten in der UEFA Europa League 2010/11. Die beiden Letztplatzierten HB Køge und Aarhus GF stiegen in die 1. Division ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Kopenhagen 

* Libor Sionko (4/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10